Hoth steht für:
 fiktiver Planet im Star-Wars-Universum, siehe Orte aus Star Wars #Hoth

Personen:
 Dietrich Hoth (1927–2012), deutscher Politiker (CDU) 
 Frank Schwalba-Hoth (* 1952), hessischer Politiker (Die Grünen) 
 Franz Hoth (1910–1949), deutscher SD- und SS-Führer
 Hermann Hoth (1885–1971), Offizier, der kaiserlichen-preußischen Armee, der Reichswehr und der Wehrmacht
 James Hoth Mai (* 1959), südsudanesischer Militär
 Markus Hoth (* 1965), deutscher Immunologe
 Rüdiger Hoth (* 1940), Dombaumeister im Berliner Dom
 Sigrid Hoth (* 1961), deutsche Politikerin (FDP), MdB

Siehe auch:
 Hot (Begriffsklärung)
 Hott (Begriffsklärung)
 Hoeth (Begriffsklärung)